Нойберт — фамилия.
 Нойберт, Герхард (1909—1993) — унтершарфюрер СС, санитар в концлагере Аушвиц III Мановиц.
 Нойберт, Франк (1915—2003) — немецкий летчик «Люфтваффе» времен Второй мировой войны.
 Нойберт, Томас (род. 1980) — немецкий футболист.